Spich is de naam van enige plaatsen in Duitsland, alle niet ver ten zuiden van Keulen, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen:
 Spich (Troisdorf), een van de grootste stadsdelen van de gemeente Troisdorf
 Spich (Overath), een gehucht met slechts enkele tientallen inwoners in het zuidwesten van de gemeente Overath
 Spich (Lindlar), een gehucht met slechts circa 20 inwoners in het noordwesten van de gemeente Overath

Deze drie plaatsen liggen tamelijk dicht bij elkaar. Dit is geen toeval: spich is in het dialect van deze streek het woord voor (water-)bergplaats (standaard-Duits: Speicher).